ГБОУ «Курчатовская школа» — государственное образовательное учреждение, объединяющее отделения с различными возрастами и профилями обучения. Расположено в Северо-Западном округе Москвы.

История 
Школа сформирована в 2012—2015 годах путём слияния и присоединения школ и других образовательных учреждений Северо-Западного округа, в основном районов Щукино и Хорошёво-Мнёвники; до 2015 года носила номер 2077.

В качестве физико-математического отделения в сформированный таким образом образовательный комплекс вошла школа № 1189 имени И. В. Курчатова. Эта школа была создана Михаилом Викторовичем Галицким в 1991 году на основе Центра компьютерного обучения для школьников при Курчатовском институте. В школе 1189 имелись классы с углублённым изучением физики и математики. Они сохранились и в объединённой школе.

Директор школы с конца 2019 года — Пушина Маргарита Алексеевна.

Адреса школы 
Сегодня ГБОУ «Курчатовская школа» располагается в 22 зданиях:

 г. Москва, ул. Маршала Конева, дом 10, корпус «Факультет»
 г. Москва, ул. Маршала Конева, дом 11, корпус «Вектор»
 г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 6, корпус «Маршал»
 г. Москва, ул. Берзарина, дом 24, корпус «Спектр»
 г. Москва, ул. 1-й Пехотный переулок, дом 4, корпус «5 элемент»
 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, дом 8, дошкольное отделение «Росток»
 г. Москва, ул. Расплетина, д. 7, дошкольное отделение «Одуванчик»
 г. Москва, ул. Расплетина, д. 34, дошкольное отделение «Незабудка»
 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, дом 13, дошкольное отделение «Василек»
 г. Москва, ул. Авиационная, дом 23, дошкольное отделение «Колокольчик»
 г. Москва, ул. Щукинская, дом 16/18, дошкольное отделение «Ромашка»
 г. Москва, ул. Тепличный переулок, дом 5, корпус 1, дошкольное отделение «Винни-Пух»
 г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корпус 2, дошкольное отделение «Тигренок»
 г. Москва, ул. Берзарина, дом 6, корпус 2, дошкольное отделение «Маргаритка»
 г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 42, корпус 2, дошкольное отделение «Совенок»
 г. Москва, ул. Паршина, дом 39, корпус центр «Меридиан»
 г. Москва, ул. Паршина, дом 39 стр. 2, корпус центр «Меридиан»
 г. Москва, ул. Паршина, дом 39, стр. 3, корпус центр «Меридиан»
 г. Москва, ул. Паршина, дом 39, стр. 4, корпус центр «Меридиан»
 г. Москва, ул. Маршала Василевского, д. 9, корпус 1, физико-математический корпус
 г. Москва, ул. Маршала Василевского, д. 9, корпус 1, строение 1, корпус "ФОК"
 г. Москва, ул. Маршала Василевского, д. 7, корпус 1, Многофункциональный центр

Достижения 
В рейтинге лучших школ столицы 2006 года, составленном газетой «Известия» по результатам сопоставления рейтингов по естественно-математическому и гуманитарному циклам, школа № 1189 им. Игоря Васильевича Курчатова заняла 5 место.

В ноябре 2011 года школа 1189 вошла в официальный рейтинг лучших школ Москвы, заняв в нём 16 место, и получила от столичный властей грант 25 миллионов рублей.

ГБОУ Курчатовская школа стала лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам 2016—2017 учебного года и награждена Дипломом 1-й степени за достижение высоких результатов образовательной деятельности.

В 2004 году в школе был организован шахматный клуб под руководством Вячеслава Владимировича Борисова. Под его руководством шахматная команда Курчатовской школы не раз становилась победителем и призером Москвы. Главное достижение клуба: победа в 2020 году на всероссийском шахматном турнире «Белая ладья».

В 2019 было заключено партнерство с ГАОУ ДПО ЦПМ и Школой ЦПМ, которые помогают в олимпиадной подготовке экологических классов Курчатовской школы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Курчатовской школы

Школы Москвы
Школы, основанные в 1991 году
Щукино